Lasch ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Lasch (1879–1942), deutsche Germanistin
 Alexander Lasch (* 1976), deutscher Linguist
 Bernd Lasch (1901–1979), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Burkhard Lasch (* 1940), deutscher Liedtexter und Manager
 Carl Johann Lasch (1822–1888), deutscher Maler
 Christopher Lasch (1932–1994), US-amerikanischer Historiker und Sozialkritiker
 Eli Lasch (* 1929), deutsch-israelischer Arzt und Geistheiler 
 Eugen Lasch (1870–1911), deutscher Musiker, Musikpädagoge und Komponist
 Hanns Gotthard Lasch (1925–2009), deutscher Mediziner
 Hermann Lasch (1861–1926), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Karl Lasch (1904–1942), deutscher Volkswirtschaftler und Jurist in der Zeit des Nationalsozialismus
 Kurt Lasch (1886–1977), deutscher NSDAP-Politiker und SA-Führer
 Otto Lasch (1893–1971), deutscher Offizier der Wehrmacht
 Ryan Lasch (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Simon Lasch (1796–1868), böhmisch-österreichischer Talmudist und Rabbiner
 Tanja Lasch (* 1975), deutsche Schlagersängerin
 Udo Lasch (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Gottlob Lasch (auch Gottfried; 1787–1863), deutscher Botaniker und Pilzkundler

Siehe auch:
 Laasch
 Lash